

Patronyme
 Étienne Casimir Hippolyte Cordellier-Delanoue, (1806-1854), est un auteur dramatique, romancier et poète français.
 Étienne Jean-François Cordellier-Delanoüe, (1767-1845), est un général français.
 Jeanne Delanoue, (1666-1736), est une sainte catholique française.
 Thierry Delanoue, (1843-1927), est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme